La Ladera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Ladera, Zamora, ort, 
 La Ladera, Tototlán, ort, 
 La Ladera, delstaten Mexiko, ort, 
 La Ladera, Tenamaxtlán, ort, 
 La Ladera, Santa Ana Maya, ort, 
 La Ladera, Oaxaca, ort, Santiago Juxtlahuaca,